Новый Кетриш () — село в Фалештском районе Молдавии. Наряду с селом Кетриш входит в состав коммуны Кетриш.

География 
Село расположено на высоте 113 метров над уровнем моря.

Население 
Данных о численности населения села Кетришул-Ноу в переписи населения 2004 года не содержится. В 2014 году стало известно, что в селе остался проживать один человек. По данным 2015-го года, село осталось без людей.

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района